WP poate fi:
 Wikipedia
 Windows Phone
 WordPerfect
 Wordpress

Legături externe 
  „WP” la acronymfinder.com